Angelica graveolens är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Gottlieb von Steudel. Angelica graveolens ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
graveolens